Oberhausen pode ser:
Oberhausen (Bad Bergzabern) - Comunidade alemã do distrito de Bad Bergzabern.
Oberhausen - Cidade independente alemã da região administrativa de Düsseldorf.

Desambiguação